Ramzi kan henvise til flere artikler:

 Ramzi (navn) – Arabisk navn som er fra Egypten.
 Ramzi (fodboldhold) – Et Sudansk fodboldhold.